El nombre de Iglesia de San Pedro y San Pablo o Iglesia de los Santos Pedro y Pablo es el nombre de varios edificios religiosos, catalogados como iglesias en honor a San Pedro y San Pablo apóstoles.

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad.

Iglesia de San Pedro y San Pablo (St. Peter und Paul), iglesia católica en la ciudad de Potsdam
 Iglesia de San Pedro y San Pablo en Kappel (Friburgo)

Iglesia de San Pedro y San Pablo (Apóstoles), principal templo católico de la ciudad de Apóstoles, Misiones.

Iglesia de San Pedro y San Pablo (Sint-Petrus-en-Pauluskerk), iglesia en la ciudad de Oostende

Iglesia de San Pedro y San Pablo ("Св. св. Петър и Павел", tsarkva "Sv. sv. Petar i Pavel), iglesia ortodoxa en la ciudad de Veliko Tarnovo

Iglesia de San Pedro y San Pablo (Kostol svätých Petra a Pavla), iglesia en la localidad de Hôrka nad Váhom
 Iglesia de San Pedro y San Pablo (Kostol svätých Petra a Pavla), iglesia en la localidad de Záhorská Bystrica

Iglesia de San Pedro y San Pablo, iglesia arciprestal católica en la villa de Ademuz, Valencia.
 Iglesia de San Pedro y San Pablo, iglesia católica en la villa de Cabanillas del Campo, Guadalajara.
 Iglesia de San Pedro y San Pablo (B.I.C. 22/09/1987), iglesia católica en la ciudad de Granada.
 Iglesia de San Pedro y San Pablo, iglesia católica en la localidad de Gredilla de Sedano (municipio de Valle de Sedano), Burgos.
 Iglesia de San Pedro y San Pablo, iglesia católica en la localidad de Ibros, Jaén.
 Iglesia de San Pedro y San Pablo (Incoado -B.I.C.- 17/07/2007), iglesia católica en la localidad de Puerto Moral, Huelva.
 Iglesia de San Pedro y San Pablo, iglesia católica de la localidad de Tabarca, Alicante.
 Iglesia de San Pedro y San Pablo (B.I.C.), iglesia católica en la ciudad de San Fernando, Cádiz.
 Iglesia de San Pedro y San Pablo, iglesia católica en la localidad de Madrigueras, Albacete.

Iglesia de San Pedro y San Pablo, iglesia católica en la ciudad de Detroit

Iglesia de San Pedro y San Pablo, iglesia católica en la ciudad de Tiflis

Iglesia de San Pedro y San Pablo (Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul), iglesia católica en la ciudad de Argol
 Iglesia de San Pedro y San Pablo (Église Saint-Pierre-et-Saint-Paul), iglesia católica en la ciudad de Maubeuge

Iglesia de San Pedro y San Pablo, iglesia católica en la ciudad de Argol

Iglesia de San Pedro y San Pablo, iglesia en Shefa-'Amr

Iglesia de San Pedro y San Pablo, iglesia en la ciudad de Vilna

Iglesia de San Pedro y San Pablo, iglesia en la ciudad de Luxemburgo

Iglesia de San Pedro y San Pablo, iglesia en la ciudad de Calimaya
 Iglesia de San Pedro y San Pablo, iglesia en la ciudad de Ciudad Juárez

Iglesia de San Pedro y San Pablo, iglesia en Mascate

Iglesia de San Pedro y San Pablo (Sint-Petrus-en-Pauluskerk), iglesia en la ciudad de Maastricht

Iglesia de San Pedro y San Pablo (Kościół św. Piotra i Pawła), iglesia en la ciudad de Cracovia

Iglesia de San Pedro y San Pablo, en la fortaleza de Vyšehrad, ciudad de Praga

Iglesia de San Pedro y San Pablo, en Pitești

Iglesia de San Pedro y San Pablo, en Tula

Iglesia de San Pedro y San Pablo, iglesia en la ciudad de Singapur

Iglesia de San Pedro y San Pablo, iglesia en la ciudad de Estambul